Adagio steht für:
 Adagio (Musik), eine musikalische Tempobezeichnung
 Adagio g-Moll, eine angeblich auf Fragmenten Tomaso Albinonis basierende Komposition für Streicher und Orgel
 Adagio for Strings für Streichorchester von Samuel Barber
 Adagio (Band), französische Progressive-Metal-Band
 Adagio (Diskothek), eine Diskothekenkette mit Filialen in Berlin, Luzern und Zürich
 Adagio (Hotel), eine Marke der Hotelkette Accor
 eine Form der Bodenakrobatik, siehe Akrobatik#Bodenakrobatik